Juhonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Juhonsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Juhonsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar